Сою́з правосла́вных гра́ждан Украи́ны (СПГУ) — прoрусская общественная организация на Украине. Выступает за консолидацию и мобилизацию православных верующих с целью скоординированного гражданского действия в защиту своих прав и свобод от «врагов канонического Православия», против отделения Украинской православной церкви Московского Патриархата от Русской православной церкви, за права русскоязычных граждан Украины.

Пользуется поддержкой Прогрессивной социалистической партии Украины (лидер — Наталия Витренко) и бывшей Партии регионов.

Учредительный съезд СПГУ проведён 10 сентября 2005 в Киеве.

СПГУ долгое время работал как незарегистрированная организация, созданная при активном участии председателя Московской организации СПГ, ведущего научного сотрудника отдела Украины Института стран СНГ Кирилла Фролова. Сопредседателями СПГУ были Анатолий Сыроватский и Валерий Владимирович Кауров, пресс-секретарём — Валерий Гончаренко, старостой — Александр Базилюк.

Председателем СПГУ на съезде был избран руководитель Одесской общественной организации «Единое отечество» Валерий Кауров, первым заместителем — лидер молодёжной организации «Прорыв» Алексей Добычин, вторым заместителем — дипломат и юрист Шелудченко Олег Алексеевич, ответственным секретарём — Валерий Гончаренко.

После выборов 2006 года «Союз православных граждан Украины» представлен в Одесском городском совете депутатом В.Черновым, который отстаивает права русскоязычного населения города .

В марте — апреле 2007 года активисты «Союза» приняли участие в одесской общегородской акции «Я говорю по-русски», оргкомитет которой возглавлял руководитель «Союза» Валерий Кауров.

В ноябре 2007 года более чем тридцатью православными организациями и организациями, защищающими права русскоязычного населения Украины, было направлено коллективное письмо на имя Министра иностранных дел Российской Федерации, посла России на Украине, а также Руководителя Представительства на Украине Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при МИД России. В этом письме осуждается общественная деятельность Каурова, а сам он обвиняется в политическом и финансовом мошенничестве.

Архиерейский собор Украинской православной церкви Московского Патриархата 21 декабря 2007 года принял специальную резолюцию о деятельности общественной организации «Союза православных граждан Украины» и её главы — Валерия Каурова. Резолюция гласит, что деятельность организации «не имеет отношения к Украинской Православной Церкви. Глава этой организации, господин Валерий Кауров, не имеет права представлять позицию Украинской Православной Церкви и высказываться от её имени по каким бы то ни было вопросам». Собор также засвидетельствовал, что отдельные действия и высказывания В. Каурова «направлены против Украинской Православной Церкви и вредят её спасительной миссии в обществе». Резолюция также признала деструктивным вмешательство в церковную жизнь Украины «политических и околоцерковных общественно-политических организаций, в том числе и заграничных, которые поддерживают деятельность господина Валерия Каурова и его сторонников».

Позднее, на заседании Священного Синода Украинской православной церкви 18 апреля 2008 года было рассмотрено «покаянное» обращение Каурова. Обращение было принято как знак его примирения с Церковью. Вместе с тем, Священный Синод рекомендовал СПГУ изменить название на более соответствующее общественному, а не церковному характеру этой организации

Примечания

Ссылки 
 Учредительный съезд Союза православных граждан Украины
 Портал СПГУ
 Интервью Валерия Каурова 
 Интервью Наталии Витренко 
 Новости СПГУ в освещении ИА Регнум

Политические организации Украины
Православие на Украине